A  a szöuli metró második vonala, melyet teljes hosszában 1984-ben adtak át. A vonal kör alakú, két elágazással. A belső vonalon az óra járásával megegyezően, a külsőn azzal ellentétesen futnak a vonatok. Teljes hosszát tekintve a világ leghosszabb metrókörgyűrűje, ha csak a valóban kör alakú rész hosszát tekintjük, akkor a második, a pekingi 10-es metró után. A szöuli metró legforgalmasabb vonala.

A Homeplus 2011-ben ezen a vonalon, a  állomáson nyitotta meg a világ első virtuális szupermarketjét, ahol okostelefon segítségével lehet vásárolni.

Állomások

Jegyzetek

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró